Capitaine de vaisseau est un grade utilisé dans plusieurs marines militaires francophones : 
 capitaine de vaisseau, en Belgique (kapitein-ter-zee en langue néerlandaise de Belgique) ;
 capitaine de vaisseau, au Canada (captain en langue anglaise du Canada) ;
 capitaine de vaisseau, en France.

Sa traduction littérale est aussi utilisée dans d'autres marines militaires :
 capitano di vascello dans la marine italienne.

Le capitaine de vaisseau est l'équivalent, notamment pour les  pays membres de l'OTAN, du :

 Kapitän zur See dans les marines allemandes, actuelle et historiques ;
  dans certaines marines anglophones ;
 capitão de mar e guerra dans les marines brésilienne et portugaise ;
 kapetan bojnog broda (capitaine de navire de guerre) dans la marine croate ;
 capitán de navío dans la plupart des marines des pays de langue espagnole ;
 kapitein-ter-zee dans la marine néerlandaise.

Littérature 
 Capitaine de vaisseau, roman historique de Patrick O'Brian (1972).

Annexes

Articles connexes 
 
 Vaisseau